Rovina  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Rovina (Brănișca), Dorf im Kreis Hunedoara, Rumänien 
 Rovina (Bucureșci), Dorf im Kreis Hunedoara, Rumänien
 Rovina (Hlásná Třebaň), Ortsteil von Hlásná Třebaň, Tschechien
 Rovina (Hartmanice), Ortslage von Hartmanice, Tschechien
 Rovina (Počepice), Ortsteil von Počepice, Tschechien
 Rofina (Valschavielbach), Nebenbach des Valschavielbachs im Montafon, Vorarlberg

Rovina ist der Familienname von:

 Hanna Rovina (1889–1980), israelische Schauspielerin

Siehe auch:
 Rowina